

Persone
 Ernesto Colnago – imprenditore ed ex ciclista su strada italiano
 Giuseppe Colnago – pilota motociclistico italiano

Altro
 Colnago – frazione del comune di Cornate d'Adda
 Colnago – azienda di biciclette fondata nel 1953
 Colnago – cognome italiano